Manneville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Manneville-sur-Risle, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Manneville-la-Raoult, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Manneville-la-Pipard, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Manneville-la-Goupil, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Manneville-ès-Plains, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,